Sparassis är ett släkte av svampar. Sparassis ingår i familjen Sparassidaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Sparassis